Vulve
Le père Noël est une ordure#Distribution
Zézette de Sète